Pfalzner oder Pfälzner ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Pfälzner (* 1960), deutscher Vorderasiatischer Archäologe
 Susanne Pfalzner (* 1963), deutsche Astrophysikerin